William Edwardes (1. baron Kensington)
 William Edwardes (2. baron Kensington)
 William Edwardes (3. baron Kensington)
 William Edwardes (4. baron Kensington)
 William Edwardes (5. baron Kensington)
 William Edwardes (7. baron Kensington)

Zobacz też